Cerro del Carmen kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro del Carmen, Chiapas, Unión Juárez, 
 Cerro del Carmen, Hidalgo, Pisaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar